НепрОсті є дівочим пластовим куренем УСП. Число куреня 11. На назву надихнула однойменна книга Тараса Прохасько «НепрОсті». В гуцульській та бойківській міфології НепрОсті — це люди, які вродженими або набутими знаннями допомагають іншим.
Зараз до куреня належить понад 25 осіб з різних куточків України. Посестри з Галичини, Слобожанщини, Наддніпрянщини, Полісся, Буковини та Степової України, а також емігранти з ближнього і дальнього зарубіжжя творять особливе, гармонійне і одночасно різноманітне середовище, де кожна знаходить щось цікаве для себе і приносить щось цікаве для інших.
Офіційно ж існує два осередки (хвіртки): Київський та Львівський.

Історія 
Започаткуванням куреня вважається 23 квітня 2005 року (вербна неділя), проте офіційна реєстрація відбулась 24 грудня того ж року.

Засновниці 

Засновницями куреня є київські та львівські дівчата:
 ст. пл. вірл. Марта Федьків;
 ст. пл. вірл. Ніна Карасевич;
 ст. пл. Христя Дикун;
 ст. пл. Тетяна Сікачовська;
 ст. пл. Оля Коцька;
 ст. пл. вірл. Наталя Пустовіт;
 ст. пл. вірл. Катруся Кравчук.
«Нас об'єднала впевненість у тому, що гарне товариство сприяє плідній праці, а різноманіття інтересів та досвідів — розвитку і народженню нових ідей», — згадується на офіційному сайті куреня.

Здобуття числа 
Особливим для куреня вважається число 11, виборене непрОстим чином.
Витяг з рішення про надання числа куреню: "Головна Булава УСП від 4 червня 2009 року та Пленум ГПБ від 12 вересня 2009 року вирішили: затвердити курінь УСП «Непрості», надати куреню порядкове число 11, та іменувати їх надалі як «Курінь Уладу старшого пластунства ч. 11 „Непрості“».

Посвята прапора 
На шосту річницю заснування куреня 16 квітня 2011 року Божого НепрОсті мали посвяту свого курінного прапора.
Згадка про цю подію Катерини Кравчук: «Ми посвятили свій прапор. Ця радість така велика, що нею неможливо не поділитися. У переддень Вербної неділі, яка стала колись для нас початком куреня. У день Пласту, у Львові. Беручи у свідки нашої присяги всі покоління пластунів.»

Символіка

Хустина 
Курінна хустина: темно-синя з срібним обідочком і зображенням символу Куреня у куті.

Відзнака 
Головним символом куреня є дерево життя. Воно зображене на відзнаці куреня: срібне на темно-синьому тлі. Дерево життя символічно складається із 11 деталей. Відображає по вертикалі ступені куреня: Хтося (зародок, ромбик внизу) виростає до Причмелі, Хресна Мама веде її до Дивної (дві симетричні квітки), далі Химерна, Невловима і верхня квітка — НепрОста.

Покровителька 
Покровителькою куреня є свята Євдокія. Вважається, що Явдоха відає у Бога ключами від весняних вод. Щороку 14 березня (за старим стилем перший день весни) святкуємо її день.

Курінна пісня 
Курінною піснею НепрОстих є пісня «В дорогу» на слова Богдана-Ігора Антонича, та музику Христини Герцик (мами однієї із членкинь куреня).
Вперше виконана у 2005 році з нагоди заснування куреня.

Символи 
Основними трьома символами куреня є дерево (ріст та розвиток), дорога (постійний рух) та кОло (символ сестринства). Усі ці символи відображені в курінній символіці та назовництвах.

Діяльність 

НепрОсті започаткували розвиток теми економічного виховання в Пласті. Так, ними була проведена низка економічних вишколів, що вчили юнаків фінансової самозарадності.
Зараз членкині куреня є здебільшого пластовими виховницями і наставницями, долучаються до адміністративної діяльності в організації.
Традиційно щорічно курінь долучається до благодійних акцій присвячених дню св. Миколая. На різдвяні свята відомий непрОстою колядою. Серед напрямків діяльності також є кінне пластування, а також організація заходів спрямованих на гармонійний розвиток навколишнього середовища та життя в природі. Дівчата плекають українські традиції та традиції Пласту і скаутингу.

Посилання 
 Сайт куреня «НепрОсті»
 Пластовий портал, офіційний сайт організації
 Спільнота куреня Вконтакті
 Спільнота куреня у Facebook

Пластові курені